

480001–480100 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 480001 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#d6d6d6
| 480002 || || 14 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#d6d6d6
| 480003 || || 19 de juny de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#FFC2E0
| 480004 || || 15 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 480005 || || 14 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#d6d6d6
| 480006 || || 25 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 480007 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#fefefe
| 480008 || || 6 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 480009 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#d6d6d6
| 480010 || || 22 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#d6d6d6
| 480011 || || 27 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#E9E9E9
| 480012 || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#d6d6d6
| 480013 || || 25 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#E9E9E9
| 480014 || || 31 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#d6d6d6
| 480015 || || 17 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#d6d6d6
| 480016 || || 4 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#C2E0FF
| 480017 || || 2 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || SDO ||  —
|-id=018 bgcolor=#fefefe
| 480018 || || 19 de febrer de 2010 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#FA8072
| 480019 || || 13 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#fefefe
| 480020 || || 24 de gener de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#fefefe
| 480021 || || 18 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#fefefe
| 480022 || || 11 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#fefefe
| 480023 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#fefefe
| 480024 || || 15 de desembre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#fefefe
| 480025 || || 16 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 480026 || || 27 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#fefefe
| 480027 || || 20 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#fefefe
| 480028 || || 14 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#fefefe
| 480029 || || 28 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#E9E9E9
| 480030 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#fefefe
| 480031 || || 14 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#E9E9E9
| 480032 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#fefefe
| 480033 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#fefefe
| 480034 || || 19 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#fefefe
| 480035 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#d6d6d6
| 480036 || || 27 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#fefefe
| 480037 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#fefefe
| 480038 || || 13 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#fefefe
| 480039 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#fefefe
| 480040 || || 13 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#fefefe
| 480041 || || 27 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#fefefe
| 480042 || || 17 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#fefefe
| 480043 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#fefefe
| 480044 || || 31 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#fefefe
| 480045 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#fefefe
| 480046 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#fefefe
| 480047 || || 8 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#fefefe
| 480048 || || 29 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#fefefe
| 480049 || || 26 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#fefefe
| 480050 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#fefefe
| 480051 || || 30 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 480052 || || 30 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#fefefe
| 480053 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#fefefe
| 480054 || || 29 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 480055 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#fefefe
| 480056 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#E9E9E9
| 480057 || || 28 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#fefefe
| 480058 || || 2 d'abril de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#fefefe
| 480059 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#fefefe
| 480060 || || 13 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#fefefe
| 480061 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#fefefe
| 480062 || || 15 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#fefefe
| 480063 || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#fefefe
| 480064 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#fefefe
| 480065 || || 2 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#fefefe
| 480066 || || 26 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#fefefe
| 480067 || || 3 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#fefefe
| 480068 || || 22 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#E9E9E9
| 480069 || || 20 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#E9E9E9
| 480070 || || 7 d'abril de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#fefefe
| 480071 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#fefefe
| 480072 || || 1 de febrer de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#fefefe
| 480073 || || 3 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#fefefe
| 480074 || || 9 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#fefefe
| 480075 || || 25 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#fefefe
| 480076 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#fefefe
| 480077 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#fefefe
| 480078 || || 24 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#fefefe
| 480079 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#fefefe
| 480080 || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#d6d6d6
| 480081 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#E9E9E9
| 480082 || || 25 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 480083 || || 21 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#E9E9E9
| 480084 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#fefefe
| 480085 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#fefefe
| 480086 || || 17 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#fefefe
| 480087 || || 7 de desembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#fefefe
| 480088 || || 13 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#fefefe
| 480089 || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#E9E9E9
| 480090 || || 8 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#E9E9E9
| 480091 || || 27 de març de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#fefefe
| 480092 || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#fefefe
| 480093 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#FA8072
| 480094 || || 9 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#E9E9E9
| 480095 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#fefefe
| 480096 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#E9E9E9
| 480097 || || 23 d'abril de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#fefefe
| 480098 || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#E9E9E9
| 480099 || || 10 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#fefefe
| 480100 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

480101–480200 

|-bgcolor=#fefefe
| 480101 || || 14 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#fefefe
| 480102 || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 480103 || || 22 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#fefefe
| 480104 || || 26 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#fefefe
| 480105 || || 14 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 480106 || || 10 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#fefefe
| 480107 || || 12 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#d6d6d6
| 480108 || || 18 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 480109 || || 9 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#E9E9E9
| 480110 || || 30 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 480111 || || 26 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#E9E9E9
| 480112 || || 8 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#fefefe
| 480113 || || 29 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 480114 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#E9E9E9
| 480115 || || 29 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#fefefe
| 480116 || || 12 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#fefefe
| 480117 || || 14 d'abril de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#fefefe
| 480118 || || 3 de juliol de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#fefefe
| 480119 || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#fefefe
| 480120 || || 15 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#fefefe
| 480121 || || 11 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#fefefe
| 480122 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#fefefe
| 480123 || || 31 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#fefefe
| 480124 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#fefefe
| 480125 || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#fefefe
| 480126 || || 12 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#fefefe
| 480127 || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 480128 || || 8 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#d6d6d6
| 480129 || || 4 d'octubre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#E9E9E9
| 480130 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#fefefe
| 480131 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#fefefe
| 480132 || || 29 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#fefefe
| 480133 || || 9 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#fefefe
| 480134 || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#fefefe
| 480135 || || 13 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 480136 || || 31 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#fefefe
| 480137 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#E9E9E9
| 480138 || || 22 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 480139 || || 14 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#fefefe
| 480140 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#fefefe
| 480141 || || 19 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 480142 || || 2 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#d6d6d6
| 480143 || || 16 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#fefefe
| 480144 || || 2 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#fefefe
| 480145 || || 28 de setembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#E9E9E9
| 480146 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#fefefe
| 480147 || || 18 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#fefefe
| 480148 || || 14 de juny de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#d6d6d6
| 480149 || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#E9E9E9
| 480150 || || 14 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#fefefe
| 480151 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 480152 || || 11 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#fefefe
| 480153 || || 24 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#fefefe
| 480154 || || 25 de setembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#E9E9E9
| 480155 || || 6 de juny de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 480156 || || 23 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 480157 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#fefefe
| 480158 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#fefefe
| 480159 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#fefefe
| 480160 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#fefefe
| 480161 || || 18 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#fefefe
| 480162 || || 23 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#E9E9E9
| 480163 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#d6d6d6
| 480164 || || 29 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 480165 || || 3 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#E9E9E9
| 480166 || || 21 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#fefefe
| 480167 || || 27 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 480168 || || 24 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 480169 || || 15 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 480170 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#E9E9E9
| 480171 || || 24 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 480172 || || 25 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#fefefe
| 480173 || || 1 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#fefefe
| 480174 || || 7 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#fefefe
| 480175 || || 11 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#fefefe
| 480176 || || 27 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#fefefe
| 480177 || || 29 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#fefefe
| 480178 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#fefefe
| 480179 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#d6d6d6
| 480180 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#E9E9E9
| 480181 || || 5 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#fefefe
| 480182 || || 9 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#fefefe
| 480183 || || 8 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#fefefe
| 480184 || || 5 de juliol de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#FA8072
| 480185 || || 14 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 480186 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 480187 || || 19 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 480188 || || 13 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 480189 || || 24 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#E9E9E9
| 480190 || || 23 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#E9E9E9
| 480191 || || 24 de febrer de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#d6d6d6
| 480192 || || 8 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 480193 || || 25 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 480194 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 480195 || || 14 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#E9E9E9
| 480196 || || 21 d'agost de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#E9E9E9
| 480197 || || 26 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#d6d6d6
| 480198 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 480199 || || 25 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 480200 || || 5 d'abril de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|}

480201–480300 

|-bgcolor=#fefefe
| 480201 || || 1 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#fefefe
| 480202 || || 10 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#fefefe
| 480203 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#fefefe
| 480204 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 480205 || || 21 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#FA8072
| 480206 || || 25 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 480207 || || 12 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#fefefe
| 480208 || || 6 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 480209 || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#FA8072
| 480210 || || 10 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#fefefe
| 480211 || || 20 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#fefefe
| 480212 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#E9E9E9
| 480213 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#E9E9E9
| 480214 || || 23 de juny de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#d6d6d6
| 480215 || || 13 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#fefefe
| 480216 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#fefefe
| 480217 || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#fefefe
| 480218 || || 19 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#fefefe
| 480219 || || 26 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#E9E9E9
| 480220 || || 7 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 480221 || || 20 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#E9E9E9
| 480222 || || 11 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#fefefe
| 480223 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#fefefe
| 480224 || || 28 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#E9E9E9
| 480225 || || 4 de setembre de 1997 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#fefefe
| 480226 || || 10 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#fefefe
| 480227 || || 14 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#E9E9E9
| 480228 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#fefefe
| 480229 || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#E9E9E9
| 480230 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#fefefe
| 480231 || || 5 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#fefefe
| 480232 || || 6 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#fefefe
| 480233 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#fefefe
| 480234 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#E9E9E9
| 480235 || || 9 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#E9E9E9
| 480236 || || 8 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#fefefe
| 480237 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 480238 || || 31 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#fefefe
| 480239 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#fefefe
| 480240 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#d6d6d6
| 480241 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#fefefe
| 480242 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#fefefe
| 480243 || || 25 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#fefefe
| 480244 || || 1 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 480245 || || 21 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 480246 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#fefefe
| 480247 || || 28 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#d6d6d6
| 480248 || || 7 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#E9E9E9
| 480249 || || 13 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#fefefe
| 480250 || || 17 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#fefefe
| 480251 || || 3 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 480252 || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#fefefe
| 480253 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#d6d6d6
| 480254 || || 10 de juny de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#d6d6d6
| 480255 || || 2 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#d6d6d6
| 480256 || || 1 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#E9E9E9
| 480257 || || 14 d'agost de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#fefefe
| 480258 || || 29 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#fefefe
| 480259 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 480260 || || 11 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#fefefe
| 480261 || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 480262 || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#E9E9E9
| 480263 || || 1 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#E9E9E9
| 480264 || || 20 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#E9E9E9
| 480265 || || 11 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#fefefe
| 480266 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#E9E9E9
| 480267 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#E9E9E9
| 480268 || || 31 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#fefefe
| 480269 || || 3 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#fefefe
| 480270 || || 31 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#fefefe
| 480271 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#E9E9E9
| 480272 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#fefefe
| 480273 || || 12 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#E9E9E9
| 480274 || || 31 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#fefefe
| 480275 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#fefefe
| 480276 || || 4 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#E9E9E9
| 480277 || || 4 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#E9E9E9
| 480278 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#fefefe
| 480279 || || 15 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#fefefe
| 480280 || || 17 de setembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 480281 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#E9E9E9
| 480282 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#E9E9E9
| 480283 || || 20 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#fefefe
| 480284 || || 10 d'octubre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#E9E9E9
| 480285 || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#fefefe
| 480286 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#fefefe
| 480287 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#fefefe
| 480288 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 480289 || || 21 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#E9E9E9
| 480290 || || 20 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#fefefe
| 480291 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#fefefe
| 480292 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#fefefe
| 480293 || || 17 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#fefefe
| 480294 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#fefefe
| 480295 || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#d6d6d6
| 480296 || || 20 d'abril de 2009 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#E9E9E9
| 480297 || || 3 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#fefefe
| 480298 || || 24 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 480299 || || 15 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#d6d6d6
| 480300 || || 27 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

480301–480400 

|-bgcolor=#fefefe
| 480301 || || 15 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#fefefe
| 480302 || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#fefefe
| 480303 || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 480304 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 480305 || || 14 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#fefefe
| 480306 || || 28 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#fefefe
| 480307 || || 10 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#fefefe
| 480308 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#E9E9E9
| 480309 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#d6d6d6
| 480310 || || 17 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#fefefe
| 480311 || || 13 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#fefefe
| 480312 || || 11 de gener de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#fefefe
| 480313 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 480314 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#E9E9E9
| 480315 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#E9E9E9
| 480316 || || 6 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#fefefe
| 480317 || || 9 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#fefefe
| 480318 || || 2 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 480319 || || 4 de setembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#fefefe
| 480320 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 480321 || || 7 de setembre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 480322 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 480323 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#E9E9E9
| 480324 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#fefefe
| 480325 || || 8 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#fefefe
| 480326 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#d6d6d6
| 480327 || || 15 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#fefefe
| 480328 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 480329 || || 23 de març de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#fefefe
| 480330 || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#fefefe
| 480331 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 480332 || || 28 de juny de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 480333 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#fefefe
| 480334 || || 11 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 480335 || || 12 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#fefefe
| 480336 || || 17 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#fefefe
| 480337 || || 23 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#E9E9E9
| 480338 || || 8 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#fefefe
| 480339 || || 28 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 480340 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#E9E9E9
| 480341 || || 3 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#d6d6d6
| 480342 || || 6 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 480343 || || 15 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#E9E9E9
| 480344 || || 24 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#E9E9E9
| 480345 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#E9E9E9
| 480346 || || 29 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 480347 || || 2 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#d6d6d6
| 480348 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#d6d6d6
| 480349 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#d6d6d6
| 480350 || || 28 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#d6d6d6
| 480351 || || 22 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#d6d6d6
| 480352 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#E9E9E9
| 480353 || || 24 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#fefefe
| 480354 || || 16 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#fefefe
| 480355 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#E9E9E9
| 480356 || || 30 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#E9E9E9
| 480357 || || 8 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#E9E9E9
| 480358 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 480359 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#fefefe
| 480360 || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#fefefe
| 480361 || || 12 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#d6d6d6
| 480362 || || 12 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 480363 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#fefefe
| 480364 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#fefefe
| 480365 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#E9E9E9
| 480366 || || 13 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#fefefe
| 480367 || || 22 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#E9E9E9
| 480368 || || 20 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#fefefe
| 480369 || || 16 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#fefefe
| 480370 || || 25 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#E9E9E9
| 480371 || || 20 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#d6d6d6
| 480372 || || 20 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 480373 || || 19 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#E9E9E9
| 480374 || || 11 d'agost de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#E9E9E9
| 480375 || || 29 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#fefefe
| 480376 || || 10 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 480377 || || 30 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#d6d6d6
| 480378 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 480379 || || 8 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#E9E9E9
| 480380 || || 4 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 480381 || || 4 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 480382 || || 15 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 480383 || || 12 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#fefefe
| 480384 || || 9 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#fefefe
| 480385 || || 10 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#E9E9E9
| 480386 || || 21 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#E9E9E9
| 480387 || || 4 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#d6d6d6
| 480388 || || 23 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#E9E9E9
| 480389 || || 9 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#fefefe
| 480390 || || 5 de març de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#d6d6d6
| 480391 || || 29 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#E9E9E9
| 480392 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 480393 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#E9E9E9
| 480394 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 480395 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#E9E9E9
| 480396 || || 5 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 480397 || || 1 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#E9E9E9
| 480398 || || 23 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#d6d6d6
| 480399 || || 15 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#E9E9E9
| 480400 || || 23 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

480401–480500 

|-bgcolor=#fefefe
| 480401 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#E9E9E9
| 480402 || || 26 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#E9E9E9
| 480403 || || 24 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#E9E9E9
| 480404 || || 21 de juny de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#E9E9E9
| 480405 || || 30 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#d6d6d6
| 480406 || || 26 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#E9E9E9
| 480407 || || 14 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#E9E9E9
| 480408 || || 1 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#E9E9E9
| 480409 || || 24 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#d6d6d6
| 480410 || || 27 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#fefefe
| 480411 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#fefefe
| 480412 || || 18 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#E9E9E9
| 480413 || || 28 de desembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#E9E9E9
| 480414 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#d6d6d6
| 480415 || || 31 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#E9E9E9
| 480416 || || 6 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 480417 || || 4 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#fefefe
| 480418 || || 27 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#E9E9E9
| 480419 || || 23 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#E9E9E9
| 480420 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#fefefe
| 480421 || || 30 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#E9E9E9
| 480422 || || 20 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#d6d6d6
| 480423 || || 19 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#d6d6d6
| 480424 || || 12 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#E9E9E9
| 480425 || || 14 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 480426 || || 28 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 480427 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 480428 || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#E9E9E9
| 480429 || || 3 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#E9E9E9
| 480430 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 480431 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#fefefe
| 480432 || || 28 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#E9E9E9
| 480433 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#d6d6d6
| 480434 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#fefefe
| 480435 || || 8 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#E9E9E9
| 480436 || || 15 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#fefefe
| 480437 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#d6d6d6
| 480438 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#E9E9E9
| 480439 || || 17 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#d6d6d6
| 480440 || || 19 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#E9E9E9
| 480441 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#d6d6d6
| 480442 || || 1 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#fefefe
| 480443 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#d6d6d6
| 480444 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#fefefe
| 480445 || || 29 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 480446 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#fefefe
| 480447 || || 7 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#E9E9E9
| 480448 || || 1 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#E9E9E9
| 480449 || || 16 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#d6d6d6
| 480450 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#E9E9E9
| 480451 || || 3 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#E9E9E9
| 480452 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#d6d6d6
| 480453 || || 27 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 480454 || || 11 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#E9E9E9
| 480455 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 480456 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#E9E9E9
| 480457 || || 31 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#E9E9E9
| 480458 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 480459 || || 21 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#E9E9E9
| 480460 || || 25 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#E9E9E9
| 480461 || || 27 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 480462 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#d6d6d6
| 480463 || || 5 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 480464 || || 31 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#d6d6d6
| 480465 || || 26 de febrer de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#E9E9E9
| 480466 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#d6d6d6
| 480467 || || 15 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#E9E9E9
| 480468 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#E9E9E9
| 480469 || || 22 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 480470 || || 24 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#fefefe
| 480471 || || 14 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#E9E9E9
| 480472 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 480473 || || 18 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#d6d6d6
| 480474 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#d6d6d6
| 480475 || || 26 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#fefefe
| 480476 || || 10 de maig de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#E9E9E9
| 480477 || || 3 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 480478 || || 13 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#fefefe
| 480479 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#fefefe
| 480480 || || 28 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#d6d6d6
| 480481 || || 17 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 480482 || || 25 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#fefefe
| 480483 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 480484 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#E9E9E9
| 480485 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 480486 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#E9E9E9
| 480487 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#d6d6d6
| 480488 || || 1 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#E9E9E9
| 480489 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#d6d6d6
| 480490 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#d6d6d6
| 480491 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#fefefe
| 480492 || || 8 d'octubre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#d6d6d6
| 480493 || || 4 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#fefefe
| 480494 || || 19 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 480495 || || 1 de juliol de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#d6d6d6
| 480496 || || 17 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#d6d6d6
| 480497 || || 10 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#E9E9E9
| 480498 || || 10 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#E9E9E9
| 480499 || || 30 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#E9E9E9
| 480500 || || 17 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

480501–480600 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 480501 || || 4 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#fefefe
| 480502 || || 22 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#E9E9E9
| 480503 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#E9E9E9
| 480504 || || 24 d'agost de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#fefefe
| 480505 || || 15 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#d6d6d6
| 480506 || || 21 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 480507 || || 4 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#d6d6d6
| 480508 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#d6d6d6
| 480509 || || 13 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#fefefe
| 480510 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#d6d6d6
| 480511 || || 17 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#E9E9E9
| 480512 || || 13 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#fefefe
| 480513 || || 5 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#d6d6d6
| 480514 || || 28 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#E9E9E9
| 480515 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#d6d6d6
| 480516 || || 22 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#d6d6d6
| 480517 || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#d6d6d6
| 480518 || || 3 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#E9E9E9
| 480519 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 480520 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#d6d6d6
| 480521 || || 18 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#E9E9E9
| 480522 || || 26 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#E9E9E9
| 480523 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 480524 || || 2 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#d6d6d6
| 480525 || || 14 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#d6d6d6
| 480526 || || 9 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#d6d6d6
| 480527 || || 8 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 480528 || || 25 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#E9E9E9
| 480529 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#d6d6d6
| 480530 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 480531 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 480532 || || 25 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#fefefe
| 480533 || || 8 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#d6d6d6
| 480534 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#d6d6d6
| 480535 || || 4 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#fefefe
| 480536 || || 28 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#E9E9E9
| 480537 || || 21 de juny de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#E9E9E9
| 480538 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#d6d6d6
| 480539 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#d6d6d6
| 480540 || || 22 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#d6d6d6
| 480541 || || 16 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#d6d6d6
| 480542 || || 24 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#d6d6d6
| 480543 || || 22 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#d6d6d6
| 480544 || || 2 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#d6d6d6
| 480545 || || 8 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#d6d6d6
| 480546 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#E9E9E9
| 480547 || || 14 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 480548 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#d6d6d6
| 480549 || || 2 de maig de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#E9E9E9
| 480550 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#d6d6d6
| 480551 || || 31 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#d6d6d6
| 480552 || || 21 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#d6d6d6
| 480553 || || 24 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#E9E9E9
| 480554 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 480555 || || 26 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 480556 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#d6d6d6
| 480557 || || 19 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#d6d6d6
| 480558 || || 14 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#d6d6d6
| 480559 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#d6d6d6
| 480560 || || 24 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#E9E9E9
| 480561 || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#fefefe
| 480562 || || 25 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#fefefe
| 480563 || || 4 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#E9E9E9
| 480564 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#d6d6d6
| 480565 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#d6d6d6
| 480566 || || 5 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#fefefe
| 480567 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#E9E9E9
| 480568 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#d6d6d6
| 480569 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#d6d6d6
| 480570 || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#E9E9E9
| 480571 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#d6d6d6
| 480572 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#E9E9E9
| 480573 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#d6d6d6
| 480574 || || 22 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#d6d6d6
| 480575 || || 16 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#d6d6d6
| 480576 || || 6 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#E9E9E9
| 480577 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#fefefe
| 480578 || || 29 de gener de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#d6d6d6
| 480579 || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#d6d6d6
| 480580 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#d6d6d6
| 480581 || || 12 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#d6d6d6
| 480582 || || 1 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#d6d6d6
| 480583 || || 29 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#d6d6d6
| 480584 || || 22 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#E9E9E9
| 480585 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#d6d6d6
| 480586 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 480587 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 480588 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#d6d6d6
| 480589 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 480590 || || 12 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#d6d6d6
| 480591 || || 3 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#d6d6d6
| 480592 || || 24 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#d6d6d6
| 480593 || || 13 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#d6d6d6
| 480594 || || 22 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#d6d6d6
| 480595 || || 16 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#d6d6d6
| 480596 || || 18 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#d6d6d6
| 480597 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#d6d6d6
| 480598 || || 21 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#fefefe
| 480599 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#d6d6d6
| 480600 || || 1 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|}

480601–480700 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 480601 || || 14 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 480602 || || 20 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 480603 || || 19 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#E9E9E9
| 480604 || || 28 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 480605 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#d6d6d6
| 480606 || || 30 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#E9E9E9
| 480607 || || 11 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#d6d6d6
| 480608 || || 20 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#E9E9E9
| 480609 || || 31 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#d6d6d6
| 480610 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#E9E9E9
| 480611 || || 26 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#d6d6d6
| 480612 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#E9E9E9
| 480613 || || 19 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 480614 || || 11 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#d6d6d6
| 480615 || || 5 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#d6d6d6
| 480616 || || 16 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#E9E9E9
| 480617 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#d6d6d6
| 480618 || || 4 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#d6d6d6
| 480619 || || 18 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#E9E9E9
| 480620 || || 6 de maig de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#d6d6d6
| 480621 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#E9E9E9
| 480622 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#d6d6d6
| 480623 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#d6d6d6
| 480624 || || 13 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#d6d6d6
| 480625 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 480626 || || 3 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#d6d6d6
| 480627 || || 29 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#E9E9E9
| 480628 || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#d6d6d6
| 480629 || || 31 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#d6d6d6
| 480630 || || 4 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#E9E9E9
| 480631 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 480632 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 480633 || || 15 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 480634 || || 16 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 480635 || || 12 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#d6d6d6
| 480636 || || 11 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#d6d6d6
| 480637 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#d6d6d6
| 480638 || || 22 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 480639 || || 6 de febrer de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#E9E9E9
| 480640 || || 2 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#d6d6d6
| 480641 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 480642 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#d6d6d6
| 480643 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#d6d6d6
| 480644 || || 16 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#d6d6d6
| 480645 || || 27 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 480646 || || 29 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#d6d6d6
| 480647 || || 1 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 480648 || || 30 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 480649 || || 2 de juliol de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#d6d6d6
| 480650 || || 15 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#E9E9E9
| 480651 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#d6d6d6
| 480652 || || 5 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#d6d6d6
| 480653 || || 15 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 480654 || || 10 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#d6d6d6
| 480655 || || 27 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 480656 || || 15 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#d6d6d6
| 480657 || || 23 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#d6d6d6
| 480658 || || 18 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 480659 || || 20 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#d6d6d6
| 480660 || || 17 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#fefefe
| 480661 || || 11 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#d6d6d6
| 480662 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#d6d6d6
| 480663 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#d6d6d6
| 480664 || || 14 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#E9E9E9
| 480665 || || 31 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#d6d6d6
| 480666 || || 1 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 480667 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#E9E9E9
| 480668 || || 12 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 480669 || || 20 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#d6d6d6
| 480670 || || 8 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#d6d6d6
| 480671 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#d6d6d6
| 480672 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#d6d6d6
| 480673 || || 14 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 480674 || || 11 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#d6d6d6
| 480675 || || 17 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#d6d6d6
| 480676 || || 27 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#d6d6d6
| 480677 || || 30 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 480678 || || 19 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#d6d6d6
| 480679 || || 31 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#d6d6d6
| 480680 || || 19 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#d6d6d6
| 480681 || || 20 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#d6d6d6
| 480682 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#d6d6d6
| 480683 || || 2 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#d6d6d6
| 480684 || || 8 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#d6d6d6
| 480685 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 480686 || || 2 de juny de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#E9E9E9
| 480687 || || 30 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#E9E9E9
| 480688 || || 19 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 480689 || || 21 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#d6d6d6
| 480690 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#E9E9E9
| 480691 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 480692 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#E9E9E9
| 480693 || || 11 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#d6d6d6
| 480694 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#E9E9E9
| 480695 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#d6d6d6
| 480696 || || 14 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#d6d6d6
| 480697 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 480698 || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 480699 || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#fefefe
| 480700 || || 29 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

480701–480800 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 480701 || || 16 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#d6d6d6
| 480702 || || 27 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 480703 || || 17 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#d6d6d6
| 480704 || || 13 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 480705 || || 21 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#d6d6d6
| 480706 || || 26 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#d6d6d6
| 480707 || || 11 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#d6d6d6
| 480708 || || 7 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#E9E9E9
| 480709 || || 11 de juliol de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#d6d6d6
| 480710 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#d6d6d6
| 480711 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#d6d6d6
| 480712 || || 4 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#d6d6d6
| 480713 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#d6d6d6
| 480714 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#d6d6d6
| 480715 || || 19 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#d6d6d6
| 480716 || || 21 d'agost de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#d6d6d6
| 480717 || || 17 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#fefefe
| 480718 || || 2 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#E9E9E9
| 480719 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#d6d6d6
| 480720 || || 14 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#d6d6d6
| 480721 || || 6 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#d6d6d6
| 480722 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 480723 || || 22 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#d6d6d6
| 480724 || || 26 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 480725 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#d6d6d6
| 480726 || || 5 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#fefefe
| 480727 || || 25 de juny de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#d6d6d6
| 480728 || || 16 de juliol de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 480729 || || 1 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#E9E9E9
| 480730 || || 9 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#fefefe
| 480731 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#fefefe
| 480732 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#fefefe
| 480733 || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#fefefe
| 480734 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#d6d6d6
| 480735 || || 26 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#E9E9E9
| 480736 || || 13 d'octubre de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 480737 || || 2 d'abril de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#fefefe
| 480738 || || 1 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#fefefe
| 480739 || || 31 de gener de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#E9E9E9
| 480740 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#E9E9E9
| 480741 || || 5 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 480742 || || 16 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#E9E9E9
| 480743 || || 21 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#E9E9E9
| 480744 || || 2 de maig de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#E9E9E9
| 480745 || || 30 de juliol de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#fefefe
| 480746 || || 26 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#E9E9E9
| 480747 || || 13 de juny de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#d6d6d6
| 480748 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 480749 || || 20 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#fefefe
| 480750 || || 25 d'abril de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 480751 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#E9E9E9
| 480752 || || 15 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#d6d6d6
| 480753 || || 28 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 480754 || || 28 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#d6d6d6
| 480755 || || 13 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#E9E9E9
| 480756 || || 12 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#E9E9E9
| 480757 || || 10 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#E9E9E9
| 480758 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#d6d6d6
| 480759 || || 18 de maig de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#E9E9E9
| 480760 || || 27 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#d6d6d6
| 480761 || || 5 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#E9E9E9
| 480762 || || 1 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#E9E9E9
| 480763 || || 2 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#fefefe
| 480764 || || 28 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#d6d6d6
| 480765 || || 13 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#fefefe
| 480766 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#d6d6d6
| 480767 || || 18 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#E9E9E9
| 480768 || || 3 de març de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#d6d6d6
| 480769 || || 20 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#d6d6d6
| 480770 || || 4 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#fefefe
| 480771 || || 26 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#d6d6d6
| 480772 || || 10 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#E9E9E9
| 480773 || || 11 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 480774 || || 30 d'agost de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#E9E9E9
| 480775 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#d6d6d6
| 480776 || || 15 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#d6d6d6
| 480777 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#E9E9E9
| 480778 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#E9E9E9
| 480779 || || 26 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#fefefe
| 480780 || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#fefefe
| 480781 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#fefefe
| 480782 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#d6d6d6
| 480783 || || 31 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#E9E9E9
| 480784 || || 18 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#d6d6d6
| 480785 || || 17 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#fefefe
| 480786 || || 15 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 480787 || || 13 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#E9E9E9
| 480788 || || 21 de setembre de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#d6d6d6
| 480789 || || 2 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#d6d6d6
| 480790 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#d6d6d6
| 480791 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#FA8072
| 480792 || || 13 de juny de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#E9E9E9
| 480793 || || 27 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#d6d6d6
| 480794 || || 19 de desembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#fefefe
| 480795 || || 27 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#d6d6d6
| 480796 || || 28 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#fefefe
| 480797 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#d6d6d6
| 480798 || || 3 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#d6d6d6
| 480799 || || 8 de setembre de 2005 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 480800 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

480801–480900 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 480801 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 480802 || || 19 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#d6d6d6
| 480803 || || 28 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#d6d6d6
| 480804 || || 15 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#E9E9E9
| 480805 || 2687 P-L || 24 de setembre de 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#E9E9E9
| 480806 || 1083 T-1 || 25 de març de 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#fefefe
| 480807 || || 28 de setembre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#FFC2E0
| 480808 || || 6 de desembre de 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught || ATEPHA ||  —
|-id=809 bgcolor=#fefefe
| 480809 || || 17 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#E9E9E9
| 480810 || || 18 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#E9E9E9
| 480811 || || 28 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#d6d6d6
| 480812 || || 18 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#E9E9E9
| 480813 || || 18 de novembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#E9E9E9
| 480814 || || 14 de desembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#d6d6d6
| 480815 || || 13 de gener de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#fefefe
| 480816 || || 1 de juliol de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#FFC2E0
| 480817 || || 18 de setembre de 1998 || Caussols || ODAS || AMO ||  —
|-id=818 bgcolor=#d6d6d6
| 480818 || || 17 de setembre de 1998 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#FA8072
| 480819 || || 26 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#FFC2E0
| 480820 || || 14 de novembre de 1998 || Socorro || LINEAR || ATEPHA ||  —
|-id=821 bgcolor=#FA8072
| 480821 || || 19 de novembre de 1998 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#FFC2E0
| 480822 || || 19 de desembre de 1998 || Oohira || T. Urata || APOPHA ||  —
|-id=823 bgcolor=#FFC2E0
| 480823 || || 19 de desembre de 1998 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=824 bgcolor=#FFC2E0
| 480824 || || 10 de maig de 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || AMO ||  —
|-id=825 bgcolor=#E9E9E9
| 480825 || || 3 d'agost de 1999 || Siding Spring || R. H. McNaught ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#E9E9E9
| 480826 || || 10 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#FA8072
| 480827 || || 6 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#E9E9E9
| 480828 || || 12 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#E9E9E9
| 480829 || || 15 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#E9E9E9
| 480830 || || 3 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#E9E9E9
| 480831 || || 2 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#E9E9E9
| 480832 || || 1 de novembre de 1999 || Olathe || Olathe ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#FA8072
| 480833 || || 1 de novembre de 1999 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#d6d6d6
| 480834 || || 1 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#d6d6d6
| 480835 || || 4 de novembre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 480836 || || 4 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#fefefe
| 480837 || || 5 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#FA8072
| 480838 || || 1 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#E9E9E9
| 480839 || || 7 de gener de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#fefefe
| 480840 || || 6 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 480841 || || 30 de gener de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#E9E9E9
| 480842 || || 2 de febrer de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#d6d6d6
| 480843 || || 26 de maig de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#d6d6d6
| 480844 || || 2 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#FA8072
| 480845 || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#d6d6d6
| 480846 || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#fefefe
| 480847 || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#fefefe
| 480848 || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#fefefe
| 480849 || || 30 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 480850 || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#d6d6d6
| 480851 || || 19 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#d6d6d6
| 480852 || || 24 de novembre de 2000 || Mauna Kea || D. J. Tholen ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 480853 || || 22 de desembre de 2000 || Oaxaca || J. M. Roe ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#FFC2E0
| 480854 || || 3 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=855 bgcolor=#E9E9E9
| 480855 || || 14 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#FFC2E0
| 480856 || || 11 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT || AMO ||  —
|-id=857 bgcolor=#fefefe
| 480857 || || 26 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#FFC2E0
| 480858 || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT || APOPHA ||  —
|-id=859 bgcolor=#d6d6d6
| 480859 || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#fefefe
| 480860 || || 24 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#FA8072
| 480861 || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#fefefe
| 480862 || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#FA8072
| 480863 || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#fefefe
| 480864 || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#fefefe
| 480865 || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#fefefe
| 480866 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#fefefe
| 480867 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#fefefe
| 480868 || || 11 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#fefefe
| 480869 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#fefefe
| 480870 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#fefefe
| 480871 || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#fefefe
| 480872 || || 19 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#fefefe
| 480873 || || 22 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#d6d6d6
| 480874 || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#FA8072
| 480875 || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#FA8072
| 480876 || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#fefefe
| 480877 || || 12 de novembre de 2001 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#E9E9E9
| 480878 || || 23 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#fefefe
| 480879 || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#FA8072
| 480880 || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#FA8072
| 480881 || || 21 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#fefefe
| 480882 || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#FFC2E0
| 480883 || || 21 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR || ATEPHA ||  —
|-id=884 bgcolor=#fefefe
| 480884 || || 9 de gener de 2002 || Cima Ekar || ADAS ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#FFC2E0
| 480885 || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=886 bgcolor=#fefefe
| 480886 || || 13 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#d6d6d6
| 480887 || || 19 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#fefefe
| 480888 || || 6 de març de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#fefefe
| 480889 || || 19 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#fefefe
| 480890 || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#fefefe
| 480891 || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#fefefe
| 480892 || || 12 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#fefefe
| 480893 || || 9 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#fefefe
| 480894 || || 6 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#fefefe
| 480895 || || 14 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#E9E9E9
| 480896 || || 12 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#FA8072
| 480897 || || 16 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#fefefe
| 480898 || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#E9E9E9
| 480899 || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#fefefe
| 480900 || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|}

480901–481000 

|-bgcolor=#fefefe
| 480901 || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 480902 || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#E9E9E9
| 480903 || || 12 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#FA8072
| 480904 || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#fefefe
| 480905 || || 9 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#fefefe
| 480906 || || 28 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#E9E9E9
| 480907 || || 17 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#E9E9E9
| 480908 || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#E9E9E9
| 480909 || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#fefefe
| 480910 || || 4 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#E9E9E9
| 480911 || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 480912 || || 13 de juliol de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#E9E9E9
| 480913 || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 480914 || || 30 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#fefefe
| 480915 || || 1 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#E9E9E9
| 480916 || || 7 de novembre de 2002 || Needville || Needville Obs. ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#fefefe
| 480917 || || 13 de novembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#FA8072
| 480918 || || 14 de novembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#E9E9E9
| 480919 || || 16 de novembre de 2002 || Las Cruces || D. S. Dixon ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#fefefe
| 480920 || || 16 de novembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#E9E9E9
| 480921 || || 6 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#FFC2E0
| 480922 || || 7 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR || ATE ||  —
|-id=923 bgcolor=#E9E9E9
| 480923 || || 10 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#FA8072
| 480924 || || 10 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#fefefe
| 480925 || || 10 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#fefefe
| 480926 || || 3 de desembre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#FFC2E0
| 480927 || || 28 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=928 bgcolor=#fefefe
| 480928 || || 5 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#fefefe
| 480929 || || 25 de gener de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#fefefe
| 480930 || || 26 de gener de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#fefefe
| 480931 || || 7 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#fefefe
| 480932 || || 26 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#fefefe
| 480933 || || 1 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#FFC2E0
| 480934 || || 1 d'abril de 2003 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=935 bgcolor=#E9E9E9
| 480935 || || 31 de juliol de 2003 || Reedy Creek || J. Broughton ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#FFC2E0
| 480936 || || 21 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 480937 || || 22 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#E9E9E9
| 480938 || || 22 d'agost de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#fefefe
| 480939 || || 15 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#E9E9E9
| 480940 || || 20 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#E9E9E9
| 480941 || || 20 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 480942 || || 18 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#E9E9E9
| 480943 || || 20 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 480944 || || 21 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#E9E9E9
| 480945 || || 27 de setembre de 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#E9E9E9
| 480946 || || 26 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#E9E9E9
| 480947 || || 30 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 480948 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#E9E9E9
| 480949 || || 28 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 480950 || || 16 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 480951 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 480952 || || 17 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 480953 || || 27 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 480954 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 480955 || || 19 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#d6d6d6
| 480956 || || 28 de setembre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 480957 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 480958 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#E9E9E9
| 480959 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#FA8072
| 480960 || || 16 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#E9E9E9
| 480961 || || 16 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#FA8072
| 480962 || || 21 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 480963 || || 28 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 480964 || || 18 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 480965 || || 21 d'octubre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 480966 || || 22 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#E9E9E9
| 480967 || || 5 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#E9E9E9
| 480968 || || 25 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#E9E9E9
| 480969 || || 16 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 480970 || || 18 d'octubre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 480971 || || 22 d'octubre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 480972 || || 19 d'octubre de 2003 || Apache Point || SDSS ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#E9E9E9
| 480973 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#E9E9E9
| 480974 || || 18 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#fefefe
| 480975 || || 16 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#E9E9E9
| 480976 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#fefefe
| 480977 || || 21 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#E9E9E9
| 480978 || || 19 de novembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 480979 || || 20 de novembre de 2003 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 480980 || || 29 d'octubre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 480981 || || 21 de novembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#fefefe
| 480982 || || 18 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#E9E9E9
| 480983 || || 18 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#FFC2E0
| 480984 || || 22 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=985 bgcolor=#E9E9E9
| 480985 || || 18 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#fefefe
| 480986 || || 19 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#fefefe
| 480987 || || 29 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 480988 || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#fefefe
| 480989 || || 28 de gener de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#FA8072
| 480990 || || 29 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 480991 || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 480992 || || 19 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#E9E9E9
| 480993 || || 10 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#E9E9E9
| 480994 || || 30 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 480995 || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#E9E9E9
| 480996 || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#FA8072
| 480997 || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#E9E9E9
| 480998 || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#E9E9E9
| 480999 || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#E9E9E9
| 481000 || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (480001)-(485000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (480001-490000)